Glomus peut faire référence à :
 Glomus, un genre de champignons de la famille des Glomeraceae
 Glomus neurovasculaire, anastomose artério-veineuse
 Glomus carotidien, augmentation du diamètre de l'artère carotide